Turchia
Distretto di Pazar – distretto della provincia di Rize
Distretto di Pazar – distretto della provincia di Tokat